A ampola do ducto deferente é uma dilatação da porção final do ducto deferente, anterior à próstata. O epitélio nessa região do ducto deferente é mais espessado e apresenta um aspecto rendado. A partir dessa região o ducto penetra na próstata, terminando na uretra prostática.

Anatomia